Лейре:
 Лейре — город в Дании, на острове Зеландия, древняя резиденция датских конунгов
 Лейре — бенедиктинский монастырь в Испании, в провинции Наварра